ELB steht für:
 Las Flores Airport (IATA-Code), Flughafen von El Banco, Departamento Magdalena in Kolumbien
 Ellinair (ICAO-Code), griechische Fluggesellschaft
 Elieuro (ehemals: ICAO-Code), italienische Fluggesellschaft
 Erwerbsfähiger Leistungsberechtigter im deutschen Sozialrecht.
 Erster Landesbeamter, in Baden-Württemberg Stellvertreter des Landrates
Elektronisches Laborbuch, ein Laborjournal, welches digital erstellt und abgerufen wird

Elb steht für:
 Elfen (Elben), Fabelwesen
 Elben, eine fiktive Rasse insbesondere in den Werken J. R. R. Tolkiens, siehe Elben (Mittelerde)

Elb ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Elb (1817–1887), deutscher Porträt- und Genremaler
 Gretl Elb (1917–2006), österreichische Schauspielerin
 Max Elb (1851–1925), deutscher Unternehmer

Siehe auch:

Abkürzung